België:
Moerbeke (Geraardsbergen), een dorp in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Geraardsbergen
Moerbeke (Waasland), een plaats en gemeente in het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen

Frankrijk:
Moerbeke (Frankrijk) (Morbecque), een gemeente in de Franse Westhoek

Personen
Willem van Moerbeke, een Vlaamse geestelijke en vertaler